Rebhuhntaube steht für:

 Kubataube, Vogelart aus der Gattung der Kubatauben
 Buchstabentaube, Vogelart aus der Gattung der Geophaps